Carlo Capacci (1963) – politico e imprenditore italiano
 Maide Capacci (1926-1986) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Renato Capacci (1955) – politico italiano